Turiasauria — клада рослиноїдних ящеротазових динозаврів, що існувала протягом юри та крейди (168–125 млн років тому).

Філогенія 

Нижче наведено кладограму засновану на Royo-Torres et al. (2017). Регіони поширення таксонів виділено кольором.

Примітки 

Завроподи
Родини динозаврів
Динозаври юрського періоду
Динозаври крейдового періоду